Klein Miksa (1847–1908) szobrász
 Klein Miksa (1888–1927) rabbi